

Biografia 
Terzo baronetto della dinastia, grande amico di Oscar Wilde già dai tempi di “Rome Invisited”, cercò in tutti i modi di convincerlo a diventare cattolico, grazie al suo aiuto dopo Wilde a Roma, riuscì a condurlo in presenza del Papa Pio IX.

Note

Collegamenti esterni